Kubryk – pomieszczenie mieszkalne załogi stosowane dawniej na okrętach i statkach.
 Kubryk – osada leśna w województwie dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Krośnice.
 Łódzkie Spotkania z Piosenką Żeglarską „Kubryk” – coroczna impreza szantowa odbywająca się w Łodzi